Семёновы — дворянский род.

В Гербовник внесены две фамилии Семёновы:

 Семёновы, предки которых жалованы поместьями в 1624 году (Герб. Часть V. № 78)
 Иван Платонович Семёнов, признанный в дворянстве в 1880 году (Герб. XIV. № 128).

Определением Тверского Дворянского Собрания род Семёновых внесён в родословную дворянскую книгу в VI часть древнего дворянства.

Также известны два рода Семёновых, происходящих из малороссийского дворянства, потомство войсковых товарищей: Евстафия Семёновича Семёнова (1775, герба Лелива) и Моисея Семёнова (середина XVIII века).

Происхождение и история рода 
Родоначальником дворянского рода Семёновых был выходец из Золотой Орды — татарин Каркадын, поступивший в XIV веке на службу сотником к Великому князю Рязанскому Олегу Ивановичу и названный во святом крещении Симео́ном. Великий князь жаловал Симеону обширные вотчины в верховьях реки Прони.

Симеон положил начало двум родам — княжескому роду Каркадыновых, угасшему в XVII веке, и боярскому роду Семёновых, перешедшему на службу к московскому царю после присоединения Великого Рязанского княжества (1521).

Опричниками Ивана Грозного числились: Иван, Иван (сторож), Иван, Кирилл, Меньшик, Неждан, Немчин Михайлович, Русин, Стряп, Тренка, Фёдор Яковлевич, Фома, Юрий Семёновы (1573).

Василий Григорьевич Семёнов — думный дьяк (1676—1692).

В родословной Семёновых выделились три ветви: рязанская, тверская и саратовская.

Описание гербов

Герб. Часть V. № 78 
В щите, имеющем голубое поле, горизонтально изображены две серебряные полосы и под ними две золотые стрелы, остриями обращённые вниз (изм. польский герб Ёдзешко).

Щит увенчан обыкновенным дворянским шлемом с дворянской на нём короной, на поверхности которой крестообразно положены две шпаги. Намёт на щите голубой, подложенный серебром. Щитодержатели: два воина, имеющие в руке по одному бердышу.

Герб. Часть XIV. № 128. 
Герб статского советника Ивана Платоновича Семёновы и сыновей: щит поделен вертикально на голубое и золотое поля В них вертикально по снопу, переменных с полями цветов. Над щитом дворянский коронованный шлем. Нашлемник — накрест два скрещенных голубых меча с золотыми рукоятками, в середине на них золотой полумесяц, рогами вверх. Намёт голубой с золотом.

Малороссийский гербовник 
 Герб потомства войскового товарища (1775) Евстафия Семёновича Семёнова: в красном поле щита знамя и меч в руке выходящий слева в Андреевский крест.
 Герб потомства войскового товарища Моисея Семёнова: в красном поле щита стог снопов. Нашлемник: три павлиньих пера.

Известные представители 
 Семёнов Василий — дьяк, воевода в Нижнем-Новгороде (1608—1609).
 Семёнов Добрыня Никитич — дьяк (1627—1629), воевода в Новгороде-Великом (1620 и 1623—1626), В Казани (1629—1631).
 Семёнов Иван — воевода в Албазине (1683).
 Семёнов Павел — воевода в Недригайлове (1683).
 Семёнов Андрей Семёнович — воевода в Романове (на Волге) (1694).
 Семёновы: Фёдор и Лев Григорьевичи, Кирилл Иванович, Иван Кириллович, Андрей Семёнович — московские дворяне (1672—1695).
 Семёновы: Никита и Иван Васильевичи, Дмитрий Иванович — стряпчие (1692).
 Семёновы: Андрей Иванович, Василий и Алексей Васильевичи — стольники (1680—1692).

См. также 
 Семёновы-Тян-Шанские — относятся к рязанской ветви рода.

Литература 
 Общий гербовник дворянских родов Всероссийской империи, часть 5, стр. 78
 История Рязанского края: Семёнов-Тянь-Шанский Пётр Петрович (1827—1914)
 Малороссийский гербовник, с. 164
 в красном поле стог снопов; нашлемник: три павлиньих пера

Примечания 

Шляхетские роды герба Ёдзешко
Дворянские роды, на гербах которых изображены шпаги
Дворянские роды, на гербах которых изображены пешие воины